Castelo puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

España

Galicia

La Coruña 
Por orden alfabético del municipio al que pertenecen:
 Castelo (Ames), aldea española de la parroquia de Ames, en el municipio de Ames, Galicia.
 Castelos (Aranga), lugar español de la parroquia de Muniferral, en el municipio de Aranga.
 Castelo (Arteijo), aldea española de la parroquia de Lañas, en el municipio de Arteijo.
 Castelo (Sorrizo), lugar de la parroquia de Sorrizo, en el municipio de Arteijo.
 O Castelo (As Pontes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Vilavella, en el municipio de Puentes de García Rodríguez.
 Castelo (As Somozas), lugar de la parroquia de As Somozas, en el municipio de Somozas.
 O Castelo (Arceo), lugar de la parroquia de Arceo, en el municipio de Boimorto.
 O Castelo (Camariñas), lugar de la parroquia de Camariñas, en el municipio de Camariñas.
 O Castelo (Carballo), lugar de la parroquia de Vilela, en el municipio de Carballo.
 O Castelo (Cariño), lugar de la parroquia de Piedra, en el municipio de Cariño.
 Castelo (Carnota), lugar de la parroquia de Carnota, en el municipio de Carnota.
 O Castelo (Carral), lugar del municipio de Carral.
 Castelo do Príncipe (España), lugar de la parroquia de Ameijenda, en el municipio de Cee.
 Castelo (Cerceda), lugar de la parroquia de Meirama, en el municipio de Cerceda.
 Castelo (Culleredo), parroquia del municipio de Culleredo.
 Castelo de Abaixo (Culleredo), lugar de dicha parroquia.
 Castelo (Curtis), lugar de la parroquia de Foxado, en el municipio de Curtis.
 O Castelo (Dumbría), lugar de la parroquia de O Ézaro, en el municipio de Dumbría.
 Castelo (Fene), lugar del municipio de Fene.
 O Castelo (Irijoa), lugar de la parroquia de Verines, en el municipio de Irijoa.
 Castelo (O Barreiro), lugar de la parroquia de O Barreiro, en el municipio de Mellid.
 O Castelo (Grobas), lugar de la parroquia de Grobas, en el municipio de Mellid.
 Castelo de Abaixo (Moeche), lugar de la parroquia y municipio de Moeche.
 Castelo de Arriba (Moeche), lugar de la parroquia y municipio de Moeche.
 Castelo (Mugía), lugar de la parroquia de San Martiño de Ozón, en el municipio de Mugía.
 Os Castelos (Mugía), lugar de la parroquia de Moraime, en el municipio de Mugía.
 O Castelo (Muros), lugar de la parroquia de Serres, en el municipio de Muros.
 Castelo (Gonzar), lugar de la parroquia de Gonzar, en el municipio de El Pino.
 O Castelo (Cebreiro), lugar de la parroquia de Cebreiro, en el municipio de El Pino.
 O Castelo (Oleiros), lugar de la parroquia y municipio de Oleiros.
 Castelo (Couzadoiro), lugar de la parroquia de Couzadoiro, en el municipio de Ortigueira.
 O Castelo (Os Freires), lugar de la parroquia de Os Freires, en el municipio de Ortigueira.
 O Castelo (Insua), lugar de la parroquia de Insua, en el municipio de Ortigueira.
 O Castelo (Outes), lugar de la parroquia y municipio de Outes.
 Castelo (Dordaño), lugar de la parroquia de Dordaño, en el municipio de Oza-Cesuras.
 Castelo (Probaos), lugar de la parroquia de Probaos, en el municipio de Oza-Cesuras.
 O Castelo (Rodeiro), lugar de la parroquia de Rodeiro, en el municipio de Oza-Cesuras.
 O Castelo (Pontedeume), lugar de la parroquia de Nogueirosa, en el municipio de Puentedeume.
 Castelo (Noal), lugar de la parroquia de Noal, en el municipio de Puerto del Son.
 O Castelo (Caamaño), lugar de la parroquia de Caamaño, en el municipio de Puerto del Son.
 O Castelo (Xuño), lugar de la parroquia de Xuño, en el municipio de Puerto del Son.
 O Castelo (Ribeira), lugar de la parroquia y municipio de Ribeira.
 As Laxes do Castelo, lugar de la parroquia y municipio de Ribeira.
 Os Castelos, lugar de la parroquia de Aguiño,en el municipio de Ribeira.
 Castelo (Sada), lugar de la parroquia de Osedo, en el municipio de Sada.
 Castelo (San Sadurniño), lugar de la parroquia de Naraío, en el municipio de San Saturnino.
 Castelo (Toques), lugar de la parroquia de Paradela, en el municipio de Toques.
 O Castelo (Touro), lugar de la parroquia de Andeade, en el municipio de Touro.
 Castelo (Trazo), parroquia del municipio de Trazo.
 O Castelo (Vilarmaior), lugar de la parroquia de Doroña, en el municipio de Villarmayor.

Lugo 
Por orden alfabético del municipio al que pertenecen:
 Castelo (A Fonsagrada), lugar de la parroquia de Freixo, en el municipio de A Fonsagrada.
 Vilarín do Castelo, lugar de la parroquia de O Trobo, en el municipio de A Fonsagrada.
 O Castelo (A Pastoriza), lugar de la parroquia de A Regueira, en el municipio de Pastoriza.
 O Castelo (A Pontenova), lugar de la parroquia de A Pontenova, en el municipio de Puente Nuevo.
 Castelo (As Nogais), lugar de la parroquia de Noceda, en el municipio de As Nogais.

 O Castelo (Becerreá), lugar de la parroquia de Cadoalla, en el municipio de Becerreá.
 Castelo (Castroverde), lugar de la parroquia de Montecubeiro, en el municipio de Castroverde.
 Castelo (Cervantes), lugar y parroquia del municipio de Cervantes.
 Castelo de Frades, lugar de la parroquia de Cereixedo, en el municipio de Cervantes.
 Castelo (Donís), lugar de la parroquia de Donís, en el municipio de Cervantes.
 Castelo (Cervo), parroquia del municipio de Cervo.
 O Castelo (Lieiro), lugar de la parroquia de Lieiro, en el municipio de Cervo.
 Castelo (Cospeito), lugar de la parroquia de Roás, en el municipio de Cospeito.
 Os Castelos, lugar de la parroquia de Labrada, en el municipio de Guitiriz.
 Castelo de Pallares, parroquia del municipio de Guntín.
 Castelo Grande, lugar de dicha parroquia.
 Castelo Pequeno, lugar de dicha parroquia.
 Castelo, Vilaleo, Láncara, lugar de la parroquia de Vilaleo, en el municipio de Láncara.
 Castelo (Negueira de Muñiz), lugar de la parroquia de Barcela, en el municipio de Negueira de Muñiz. 
 Castelo de Somoza, parroquia del municipio de Incio.
 Castelo (O Incio), lugar de dicha parroquia.
 O Castelo (Ourol), lugar de la parroquia de Miñotos, en el municipio de Orol.
 Castelo de Rei, parroquia del municipio de Otero de Rey.
 Castelo (Outeiro de Rei), lugar de dicha parroquia.
 O Castelo (Palas de Rei), lugar de la parroquia de Felpós, en el municipio de Palas de Rey.
 A Barca do Castelo, lugar de la parroquia y municipio de Quiroga.
 O Castelo (Quiroga), lugar de la parroquia de Sequeiros, en el municipio de Quiroga.
 Castelo dos Infantes, lugar y parroquia del municipio de Sarria.
 Castelo (Loureiro), lugar de la parroquia de Loureiro, en el municipio de Sarria.
 Castelo (Taboada), parroquia y lugar del municipio de Taboada.
 Castelo (Magazos), lugar de la parroquia de Magazos, en el municipio de Viveiro.
 O Castelo (Faro), lugar de la parroquia de Faro, en el municipio de Viveiro.
 O Castelo (Germade), lugar de la parroquia de Cazás, en el municipio de Germade.
 Castelo (Xove), lugar de la parroquia de Juances, en el municipio de Jove.

Orense 
Por orden alfabético del municipio al que pertenece:
 O Castelo (Chandreja), lugar de la parroquia de Chandreja, en el municipio de Chandreja de Queija.
 O Castelo (Orense), lugar de la parroquia de Cabeza de Vaca, en el municipio de Orense.
 O Castelo (Rubiá), lugar de la parroquia del O Barrio de Cascallá, en el municipio de Rubiá.
 Castelo (Trasmiras), lugar de la parroquia de Villaderrey, en el municipio de Trasmiras.

Pontevedra 
Por orden alfabético del municipio al que pertenece:
 O Castelo (Cangas), lugar de la parroquia de Darbo, en el municipio de Cangas.
 O Castelo (Gondomar), lugar de la parroquia de Chaín, en el municipio de Gondomar.
 Castelo (Lalín), lugar de la parroquia de Cadrón, en el municipio de Lalín.
 O Castelo (Nigrán), lugar de la parroquia de Camos, en el municipio de Nigrán.
 O Castelo (Pontevedra), lugar de la parroquia de Lérez, en el municipio de Pontevedra.
 O Castelo (Ponteareas), lugar de la parroquia de Nogueira, en el municipio de Puenteareas.
 Castelo (Salceda de Caselas), lugar de la parroquia de Entenza, en el municipio de Salceda de Caselas.

 O Castelo (Oya), lugar de la parroquia de Loureza, Oia, en el municipio de Oya.
 O Castelo (Porriño), lugar de la parroquia de Cans, en el municipio del Porriño.
 O Castelo (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Salvaterra, en el municipio de Salvatierra de Miño.
 O Castelo da Ermida, lugar de la parroquia de Salvatierra, en el municipio de Salvatierra de Miño.

En Brasil

 Castelo (Belo Horizonte), barrio en la ciudad de Belo Horizonte.
 Castelo (Espírito Santo), ciudad en el estado de Espírito Santo.
 Castelo (Ipatinga), barrio de la ciudad de Ipatinga.
 Castelo (Rio de Janeiro), barrio en la ciudad de Río de Janeiro.
 Jardim Chapadão (Campinas), barrio extraoficial de la ciudad de Campinas.

Portugal 
 Castelo Branco, ciudad capital del distrito de Castelo Branco.
 Viana do Castelo, ciudad capital del distrito de Viana do Castelo.
 Castelo do Neiva, freguesia de dicho municipio.
 Castelo (Lisboa), freguesia del municipio de Lisboa.
 Castelo (Moimenta da Beira), freguesia del municipio de Moimenta da Beira.
 Castelo (Sertã), freguesia del municipio de la Sertã.
 Castelo (Sesimbra), freguesia del municipio de Sesimbra.
 Santa Maria do Castelo e São Miguel, freguesia del municipio de Torres Vedras.
 Castelo de Vide, villa del distrito de Portalegre, región Alentejo y comunidad intermunicipal del Alto Alentejo.
 Penalva do Castelo, villa en el distrito de Viseu, Región Centro y comunidad intermunicipal de Viseu Dão-Lafões.
 Castelo de Penalva, freguesia de dicho municipio.
 Figueira de Castelo Rodrigo, villa y municipio perteneciente al distrito de Guarda, Región estadística del Centro y comunidad intermunicipal de Beiras y Sierra de la Estrella.
 Castelo Rodrigo, freguesia de dicho municipio.
 São Tomé do Castelo, freguesia del municipio de Vila Real.
 Castelo de Paiva, villa del distrito de Aveiro, Región Norte y comunidad intermunicipal del Támega y Sousa.
 Oliveira do Castelo, freguesia del municipio de Guimarães.